Bixley (Norfolk) – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Bixley (Suffolk) – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)